BST steht für:
 Ballaststoffe, in Nährwerttabellen meist in Gramm pro Portion angegeben
 before shipping & taxes, ohne Steuern und Versandkosten
 Behavioral Skills Training, verhaltensanalytische Methode
 Bahnhof Strausberg (DS100-Code)
 Bestair (ICAO-Code), ehemalige türkische Charterfluggesellschaft
 Binary Search Tree, Binärer Suchbaum, in der Informatik eine Kombination der abstrakten Datenstrukturen Suchbaum und Binärbaum
 Bost Airport (IATA-Code), Flughafen von Laschkar Gah, Provinz Helmand, Afghanistan
 Bristol (ISO-3166-2:GB-Code), britische Unitary Authority
 British Summer Time, die Sommerzeit UTC+1 in Großbritannien, 1968–1971 ganzjährig British Standard Time
 Bundesservice Telekommunikation, Behördenkurzname
 Bureau de la sécurité des transports du Canada, siehe Transportation Safety Board of Canada

BS&T steht für:
 Blood, Sweat & Tears, US-amerikanische Jazzrock-Band

bST steht für:
 bovine Somatotropin, ein Wachstumshormon, das in der Hirnanhangsdrüse von Rindern gebildet wird, siehe Rinder-Somatotropin

bst steht für:
 Basketo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Basketo, eine der Ometo-Sprachen in Äthiopien

Abkürzung